Rio das Lontras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Riacho das Lontras, vattendrag, Piauí, 
 Rio Lontra (vattendrag i Brasilien), Tocantins, 
 Rio das Lontras (vattendrag i Brasilien, lat -26,35, long -52,17), Paraná, 
 Rio das Lontras (vattendrag i Brasilien, lat -23,98, long -51,97), Paraná, 

Robotskapade Brasilienförgreningar